Antonio Del Carretto – marchese del Finale dal 1265 al 1313
 Antonio Del Carretto – barone di Calatabiano, Siculiana, Racalmuto, figlio del precedente e capostipite del ramo siciliano dei Del Carretto

Pagine correlate
 Del Carretto